Znane osoby noszące imię Leandro:
 Leandro – portugalski piosenkarz
 Leandro – brazylijski piłkarz
 Leandro Almeida – brazylijski piłkarz
 Leandro Bacuna – piłkarz z Curaçao
 Leandro Barcia – urugwajski piłkarz
 Leandro Cabrera – urugwajski piłkarz
 Leandro Castán – brazylijski piłkarz
 Leandro Damião – brazylijski piłkarz
 Leandro Domingues – brazylijski piłkarz
 Leandro Donizete – brazylijski piłkarz
 Leandro Fernández – argentyński piłkarz
 Leandro Gioda – argentyński piłkarz
 Leandro González Pirez – argentyński piłkarz
 Leandro Greco – włoski piłkarz
 Leandro Marín – argentyński piłkarz
 Leandro Navarro – argentyński piłkarz
 Leandro Paredes – argentyński piłkarz
 Leandro Pereira – brazylijski piłkarz
 Leandro Rodríguez – urugwajski piłkarz
 Leandro Salino – brazylijski piłkarz
 Leandro Silva – brazylijski piłkarz
 Leandro Silva – portugalski piłkarz
 Leandro Trossard – belgijski piłkarz
 Leandro Vega – argentyński piłkarz